Noko – debiutancki album zespołu Noko wydany w 2012 roku nakładem wytwórni Metal Mind Productions.

Lista utworów

Twórcy 
 Michał "Jurgen" Jaroszewicz - śpiew
 Michał "Mały" Perkowski - gitara
 Michał "Majk" Zybert - gitara basowa
 Tomasz "Radom" Radomski - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Metal Mind Productions
Albumy muzyczne wydane w roku 2012